Mai multe persoane poartă numele Silvia Radu:
 Silvia Elena Radu (n. 1937), sculptoriță din România;
 Silvia Radu (n. 1972), politician din Republica Moldova.